Luncani ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Luncani (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Luncani (Cluj), Dorf im Kreis Cluj
 Luncani (Harghita), Dorf im Kreis Harghita
 Luncani (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara